Il giorno dello sciacallo  – romanzo di Frederick Forsyth del 1971
Il giorno dello sciacallo  – film di Fred Zinnemann del 1973, tratto dall'omonimo romanzo